Scherzberg steht für:

 Scherzberg (Gemeinde Maria Lankowitz), Katastralgemeinde von Maria Lankowitz, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Scherzberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Scherzberg (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler
 August Hermann Leugers-Scherzberg (* 1958), deutscher Neuzeithistoriker
 Lucia Scherzberg (* 1957), deutsche Theologin